Rabeneick ist der Name von

 August Rabeneick GmbH, Brackwede, Hersteller von Kleinmotorrädern und Fahrrädern, 1999 vom Zweiradhersteller Prophete GmbH u. Co. KG übernommen
 Rabeneick GmbH, Augustdorf 
 Rabeneick (Radsportteam), von 1938 bis 1956 bestehendes professionelles deutsches Radsportteam